Amapa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Amapá, delstat, 
 Amapá (kommun),

Mexiko 

 Amapa, Mexiko, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar